L’Étranger peut désigner :

Littérature 
 L'Étranger, roman français  d’Albert Camus, paru en 1942
 L'Étranger, poème du recueil Le Spleen de Paris de Charles Baudelaire
 L’Étranger, un essai de psychologie sociale, concept en sciences sociales théorisé par Alfred Schütz
 L'Étranger, nouvelle de science-fiction de Ward Moore (1960)

Musique 
 L'Étranger, groupe de punk rock canadien, originaire de Toronto, en Ontario
 L'Étranger, opéra français de Vincent d’Indy, créé en 1903
 L'Étranger, chanson de Marguerite Monnot (récompensée en 1936 par un prix du disque)

Cinéma 
 L'Étranger, film français muet de Victorin-Hippolyte  Jasset, sorti en 1910 ;
 L'Étranger (The Demi-Paradise), film américain d’Anthony Asquith, sorti en 1943 ;
  (Al Gharib), film égyptien de Fatine Abdel Wahab, sorti en 1956 ;
 L'Étranger (Lo straniero), film italien de Luchino Visconti, sorti en 1967 et adapté du roman éponyme de Albert Camus ;
 L'Étranger, film québécois de Guillaume  Fortin, sorti en 2006 ;
 L'Étranger, film français de Franck Llopis, sorti en 2010.

Divers 
 L'Étranger, jeu de Larry Shue

Voir aussi
 

Homonymie de titre